Ajtai Miklós (1914–1982) politikus
 Ajtai Miklós (1946) matematikus

Hasonló
 Ajtay Miklós (1899–1987) esztéta, újságíró